Сурган — емір чобанідів у північній Персії
 Сурган — село, Єсільський район, Акмолинська область, Казахстан